Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-75 (1916)
 UB-75
 UC-75

Вторая мировая война 
 U-75 (1940)

Прочее 
 U75 - линия метро в Дюссельдорфе